El Torneig de Linz 2023, oficialment conegut com a Upper Austria Ladies Linz 2023, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als WTA 250 de la WTA. La 36a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 12 de febrer de 2023 al TipsArena de Linz, Àustria. L'edició de 2022 no es va celebrar per problemes de calendari i es va desplaçar en el calendari al febrer enlloc del novembre com es disputava tradicionalment.

La tennista russa Anastasia Potapova va guanyar el segon títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2023
WTA Tour 2023